
Plusieurs villes possèdent une rue James-Watt :

Rue James Watt à Bruxelles

Rue James-Watt à Lille
 Rue James-Watt à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

James Watt Street à Birmingham
 James Watt Street à Glasgow

Notes et références

Voir aussi 
 James Watt

James-Watt Rue